Индийска компания може да се отнася за:

 Източноиндийска компания
 Западноиндийска компания